Ванн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 45 км на північ від Безансона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 47 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 95,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ванн на сайті французького Національного інституту географії
 Ванн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ванн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ванн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ванн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Верхня Сона